Cubiculum steht für
 Nebenraum des Atriums im römischen Haus, meist als Schlafgemach genutzt, siehe Römisches Haus
 Cubiculum (Katakombe), Grabkammer in einer Katakombe
 Hauptraum einer Kartäuserzelle, siehe Kartäuser